Anghellic — третий студийный альбом американского рэпера Tech N9ne, вышедший в  2001 году.

Об альбоме 
В 2001 году песня «Tormented» появилась в двух эпизодах сериала «Тёмный ангел».

В 2003 году альбом был переиздан, в переиздание вошли две новые песни и ремастеринг, альбом имел название Anghellic: Reparation. Эта версия была выпущена на Strange Music после конфликтов с JCOR Entetainment во время первоначального выпуска альбома. По состоянию на 2009 год было продано около 270.000 копий альбома и его переиздания.

Оценка 
В 2009 году журнал Fangoria назвал Anghellic одним из знаковых хорроркор-альбомов.

Список композиций

Переиздание 
Anghellic: Reparation — переиздание Anghellic, третьего альбома американского рэпера Tech N9ne. Выпущен в 2003 году и заменил три трека с оригинала на три новых трека («Devil Boy», «Breathe», и «F.T.I.» вместо «Here I Come», «P.R. 2K1» и «This Life Anghellic»).

Список композиций

Семплы 
Hellevator
 Clips — Восставший из ада
Psycho Messages / Psycho Bitch
 «Halloween theme» — Джон Карпентер
Here I Come
 «К Элизе» — Людвиг ван Бетховен
Twisted
 «I Want to Be Your Man» — Zapp & Roger
 «Computer Love» — Zapp & Roger
Einstein
 «Einstein» — The Beatbox Boys

Примечания 

Альбомы Tech N9ne
Хип-хоп-альбомы
Джи-фанк-альбомы